La classe South Dakota fait référence à deux classes de cuirassés de lUnited States Navy :
 la , une classe composée de six navires dont la construction commencée en 1920 est arrêtée par le traité naval de Washington ;
 la , une classe de quatre navires qui participent à la Seconde Guerre mondiale.